Liber burgensium ist ein geläufiger Name für ein altes Bürgerbuch folgender Städte:

 Liber burgensium (Hannover)

Siehe auch:
 Frankfurter Bürgerbuch